Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934 in Italien.

Qualifikation 
Mit zwei klaren Siegen gegen Irland und Belgien in Gruppe 7 qualifizierte sich die niederländische Mannschaft als Tabellenerster für die Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel gegen Irland konnte sie nach 1:2-Rückstand noch mit 5:2 gewinnen. Darauf folgte eine Partie gegen Belgien, in der sie erneut einen Rückstand drehte und hoch gewann.

Spielergebnisse

Niederländisches Aufgebot

Spielergebnisse

Achtelfinale 

|}

Für die Niederländer war bei ihrer ersten WM-Teilnahme bereits nach der ersten Runde Schluss. In einem äußerst ausgeglichenen Spiel erzielte der Schweizer Leopold Kielholz bereits nach neun Minuten die Führung. Mitte der ersten Halbzeit traf Kick Smit zum Ausgleich, doch kurz vor der Pause konnten die Schweizer erneut durch Kielholz in Führung gehen. In der 65. Minute bauten sie diese dann mit einem Treffer von André Abegglen aus. Vier Minuten später konnten die Niederländer durch Leen Vente zwar wieder auf 2:3 verkürzen, verloren aber das Spiel gegen die Eidgenossen und mussten die Heimreise antreten.

Weblinks 

1934
Niederlande